È stata la prima edizione del torneo.

Maks Mirny e Philipp Oswald hanno vinto il torneo battendo in finale Wesley Koolhof e Artem Sitak con il punteggio di 6-4, 4-6, [10-6].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Maks Mirny /  Philipp Oswald (campioni)

 Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (primo turno)
 Robert Lindstedt /  Franko Škugor (quarti di finale)

Wildcard 

  Darian King /  Frances Tiafoe (primo turno)

 Mackenzie MacDonald /  Max Schnur (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New York Open 2018